Der Crusaders Newtownabbey Strikers FC ist ein nordirischer Frauenfußballverein aus Belfast (bis 2009 Newtownabbey).

Geschichte 
Der Verein wurde 1992 gegründet und gehört zu den erfolgreichsten Frauenfußballvereinen des Landes. Sie gewannen bisher sechsmal die Meisterschaft und bisher zweimal den nordirischen Pokal. Der Verein wurde als Newtownabbey Strikers FC als reiner Frauenfußballverein gegründet und schloss sich später den Verein Crusaders FC an. Dennoch blieb er ein reiner Frauenfußballverein, nahm aber den Zusatz Crusaders im Vereinsnamen mit auf.

Erfolge 
Premier League Championship: 2002, 2003, 2005, 2009, 2010, 2012
Irish Women's Cup: 2005, 2011 (Finale: 2009, 2010, 2012, 2013)

UEFA Women's Cup / UEFA Women's Champions League

Weblinks 
https://www.clubwebsite.com/crusadersstrikerswfc

Frauenfußballverein
Nordirischer Fußballverein
Sportverein (Belfast)
Gegründet 1992